Xilent (настоящее имя Eryk Jerzy Kowalczyk; * в Польше) — польский дабстеп-, электро-хаус- и драм-н-бейс-продюсер, проживающий в Англии. Он приобрел международную известность благодаря своей песне «Choose Me II», которая была выпущена 16 мая 2011 года на Beatport. Песня заняла первое место в чартах Beatport Dubstep и оставалась в топ-5 в течение 3 месяцев. Xilent был номинирован на звание «Лучший продюсер-новичок» на Drum & Bass Arena Awards 2011. В настоящее время у Xilent заключен контракт с лейблом Monstercat.

Биография 
Эрик Ковальчик провел свое детство в Варшаве в Польше. У него было много общего с музыкой 1980-х, особенно с фанком и соул, что связано с тем, что его родители были профессиональными музыкантами. В то время как его мать была дирижером, скрипачом и пианистом, его отец был барабанщиком и певцом в различных группах. Xilent начал выпускать треки в возрасте восьми лет после знакомства с набором синтезаторов Propellerhead Rebirth RB-338. В то время его песни были скорее смесью хауса и эйсид-техно и, конечно, не имели прямого отношения к жанру, но обладали ломаным ритмом, что впоследствии и свело его с жанром драм-н-бейс. В течение этого времени он также играл на барабанах в некоторых хардкор-панк-группах, таких как Fast Forward. Когда он получил сборник «Future Grooves — Essential Drum & Bass» в 1999 году, он впервые прослушал музыку с более чем 150 ударов в минуту и ​​сразу её полюбил.

Следующие 3 года своей жизни Xilent провел в Эдинбурге, Шотландия, где он изучал разработку программного обеспечения. Там он подписал контракты с несколькими всемирно известными лейблами, такими как Beta Recordings, Ammunition Recordings, Mindtech Recordings и другими, в то время как он выступал в качестве диджея в Европе и поддерживал таких музыкантов, как Spor. В декабре 2009 года Эрик впервые появился на родине в Польше.

В 2011 году Xilent был заключен контракт с независимым лейблом AudioPorn Records, который принадлежит Шимону, одному из соучредителей Ram Records. В том же году он выпустил свои EP Select Me и Skyward. Синглы Evolutions Per Minute // Tenkai и Clear Your Mind вышли в том же году.

Его EP Ultrafunk был выпущен в мае 2012 года. «Touch Sound» вышел осенью того же года.

Дискография

Студийные альбомы

EP/Синглы

Ремиксы

Награды 

Дабстеп-музыканты
Музыканты в стиле драм-н-бейс
Хаус-музыканты
Музыканты, известные под псевдонимами